Distortion – album dei Forbidden del 1994
 Distortion – singolo di David Guetta del 2003, dall'album Just a Little More Love
Distortion – album di Rev Run del 2005
Distortion – album dei The Magnetic Fields del 2008
Distortion Records – etichetta discografica olandese